Alhandra (Vila Franca de Xira) — freguesia em Portugal
 Estação Ferroviária de Alhandra 
 Alhandra (Paraíba) —  município no Brasil
 Alhandra (futebolista)

Desambiguações de topônimos